Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 650 dans le monde.

 Route nationale 650 en France
 Autoroute A650 en France